Gedeon Burkhard - ator de cinema e televisão alemão.
Burkhard Heim - físico alemão.

Desambiguação